Nessa – comune tedesco del circondario di Burgenlandkreis in Sassonia-Anhalt
 Nessa – comune francese della Corsica
 Nessa – nome proprio di persona femminile
 Nessa – personaggio della mitologia irlandese, principessa dell'Ulster e madre di Conchobar mac Nessa
 Nessa – personaggio di alcuni dei romanzi di Tolkien
 Nessa Records – etichetta discografica statunitense con sede a Chicago